On the Double (Golden Earring), een muziekalbum uit 1969 van de Nederlandse band The Golden Earrings
 On the Double (film), een Amerikaanse film uit 1961 (Nederlandse titel: De Dolle Generaal)